RMS Titanic, navio de passageiros britânico lançado ao mar em  1911
 Naufrágio do RMS Titanic, ocorrido na viagem inaugural (1912)
In Nacht und Eis, filme mudo alemão (1912) sobre o naufrágio do RMS Titanic
Saved from the Titanic, um curta-metragem em preto e branco (1912)
Titanic (1943), filme de propaganda nazista
Titanic (1953), filme com Barbara Stanwick e Robert Wagner
A Night to Remember (1958), filme com Kenneth More.
Titanic (1996), telefilme com Peter Gallagher e Catherine Zeta-Jones
Titanic (1997), filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet
 Titanic 3D versão remasterizada e relançada em 2012
 O Titanic do Espaço, episódio da série Futurama
 Titanic: Blood and Steel uma série de 2012.

Desambiguação